Kelly puede referirse a:

Personas 
 Edward Kelly, escritor inglés.
 Gene Kelly, actor y bailarín estadounidense.
 Grace Kelly, actriz estadounidense.
 Ellsworth Kelly, escultor y pintor abstracto estadounidense.
 Kelly Clarkson, cantautora estadounidense.
 Kelly Jones, compositor, cantante, guitarrista y líder de la banda galesa Stereophonics.
 Kelly Kelly, modelo y luchadora profesional estadounidense.
 Kelly Osbourne, cantante y actriz inglesa.
 Kelly Rowland (1981), cantante estadounidense.
 Kelly Slater, surfista profesional estadounidense.
 Martin Kelly, futbolista inglés de ascendencia irlandesa.
 Petra Karin Kelly, política alemana.
 Robert Sylvester Kelly, cantante estadounidense.
 Sean Kelly, ciclista irlandés.
 Stephen Kelly, futbolista irlandés.
 Walt Kelly, estadounidense.
 Jim Kelly, jugador de fútbol americano nacido en Estados Unidos.
 Jim Kelly, artista marcial estadounidense.
 R. Kelly, cantante estadounidense.
 Guillermo Patricio Kelly (1921-2005), activista, periodista y político argentino.

Lugares 
 Kelly (Carolina del Norte), lugar designado por el censo en el condado de Bladen, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Kelly (Wisconsin), pueblo en el condado de Bayfield, estado estadounidense de Wisconsin.
 Kelly (Wyoming), lugar designado por el censo en el condado de Teton, estado estadounidense de Wyoming.

Profesiones 
 Kelly o Kellys, en España, hace referencia a las camareras de piso que trabajan en establecimientos hoteleros.